ATV est un sigle qui peut faire référence à :
 Accord sur les textiles et les vêtements, un accord de l'Organisation mondiale du commerce ;
 Acidianus Two-tailed Virus, un virus parasite de l'archée Acidianus convivator ;
 All-terrain vehicle, un nom généralement donné aux quads dans les pays anglophones ;
 Automated transfer vehicle (en français, véhicule automatique de transfert européen), un module de ravitaillement européen de la Station spatiale internationale ;
 Agena Target Vehicle, un étage de fusée Agena utilisé comme cible de rendez-vous pour le programme Gemini ;
 Advanced Technology Vessel, une classe de sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la Marine indienne ;
 aire tegmentale ventrale, une région du cerveau ;
 Alternative TV, un groupe de punk-rock anglais ;
 Amateur Television (en français, télévision amateur), une discipline pratiquée par les radioamateurs ;
 Android TV, une version d'Android pour televiseurs et boitiers de télévision connectés.
 chaînes de télévision
 Antenne Télévision Guyane, une chaîne guyanaise ;
 ATV, une chaîne hongroise ;
 Aktüel Televizyon, une chaîne turque ;
 Algemene Televisie Verzorging, une chaîne du Suriname ;
 Andina de Televisión, une chaîne privée péruvienne ;
 Andorra Televisió, une chaîne d'Andorre ;
 Antilles Télévision, une chaîne privée du réseau hertzien martiniquais ;
 Azad Azerbaijan TV, une chaîne azérie ;
 Asia Television Limited, une chaîne hongkongaise ;
 Ates TV, une chaîne turque ;
 Austria Television (ou ATV plus), une chaîne de Vienne en Autriche ;
 Associated TeleVision, ou ATV Network, une chaîne britannique active de 1955 à 1981.

ATV est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport d'Ati, au Tchad, selon le code AITA.